Fletcher, angol családnév

Földrajzi helyek
 Amerikai Egyesült Államok
 Fletcher (Észak-Karolina)
 Fletcher (Indiana)
 Fletcher (Kalifornia)
 Fletcher (Missouri)
 Fletcher (Nyugat-Virginia)
 Fletcher (Ohio)
 Fletcher (Oklahoma)
 Fletcher (Vermont)
 Fletcher (Virginia)
 Fletcher (Washington)
 Antarktisz
 Fletcher-sziget (Antarktika)
 Fletcher-szigetek
 Ausztrália
 Fletcher (Ausztrália)
 Egyesült Királyság
 Fletcher-csatorna, csatorna Manchesterben
 Kanada
 Fletcher (Ontario)
 Fletcher (Új-Dél-Wales)
 Fletcher-sziget (Kanada), sziget Nunavut territóriumban

Hajók
 USS Fletcher romboló